Multiclavula är ett släkte av lavar. Enligt Catalogue of Life ingår Multiclavula i familjen Clavulinaceae, ordningen Cantharellales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen fingersvampar, ordningen Agaricales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Multiclavula